Ключище — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена в 2,5 км к югу от волостного центра, деревни Лавры и в 33 км к юго-западу от райцентра, города Печоры. В 1,5 км к югу проходит граница c Латвией.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 25 жителей.

Ссылки 
 Карта O-35-091-B Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района